Martina Navrátilová e Pam Shriver erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Gigi Fernández e Robin White.

Fernández e White hanno battuto in finale 6–4, 6–1 Patty Fendick e Jill Hetherington.

Teste di serie 

  Martina Navrátilová /  Pam Shriver (semifinali)
  Steffi Graf /  Gabriela Sabatini (semifinali)
  Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (terzo turno)
  Lori McNeil /  Betsy Nagelsen (quarti di finale)
  Larisa Neiland /  Nataša Zvereva (secondo turno)
  Eva Pfaff /  Elizabeth Smylie (primo turno)
  Jana Novotná /  Catherine Suire (terzo turno)
  Gigi Fernández /  Robin White (campionesse)

 Katrina Adams /  Zina Garrison (secondo turno) 
 Chris Evert /  Wendy Turnbull (quarti di finale) 
 Penny Barg /  Elise Burgin (terzo turno) 
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (finale) 
 Catarina Lindqvist /  Tine Scheuer-Larsen (terzo turno) 
 Natal'ja Bykova /  Leila Meskhi (primo turno) 
 Isabelle Demongeot /  Nathalie Tauziat (primo turno) 
 Jo Durie /  Sharon Walsh-Pete (secondo turno)

Tabellone

Finali

Top Half

Sezione 1

Sezione 2

Bottom Half

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 1988